Ved folketingsvalget den 22. oktober 1935 indvalgtes medlemmer fra følgende partier:

De valgte medlemmer

Personskift i perioden 1935-39

Kilder 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20219&sid=valg1935 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20218&sid=valg1939 

Folketingsmedlemmer i 1900-tallet
1935